Патриарх Стефа́н II Амаси́йский (; умер 15 июля 928) — Патриарх Константинопольский с 29 июня 925 по 15 июля 928 года.

Жизнеописание 
До посвящения в патриарший сан Стефан был митрополитом Амасийским.

29 июня 925 года императором Романом I Лакапином был объявлен Константинопольским патриархом.

Стефан II 8 октября 927 года принял участие в заключении мирного соглашения с Болгарией, который скреплялся брачным союзом Марии, дочери императора Христофора Лакапина, и царя Петра I. Благословение происходило в храме Пресвятой Богородицы.

Патриарх Стефан II скончался 15 июля 928 года.

Ссылки 
 Στέφανος Β´ 

Патриархи X века